SHAM est un sigle qui désigne :
 Société d'histoire et d'archéologie de Maurienne, société savante locale.

Sham peut désigner :
 Sham, le nom traditionnel de l'étoile α Sagittae, située dans la constellation de la Flèche.
Ash-Shâm, Al-Châm, à savoir la Syrie, et par extension le Machrek, soit la région située au nord de la péninsule arabique (sans l'Irak).
 sham (chirurgie) désigne une procédure chirurgicale expérimentale de contrôle.

Remarque 
Ne pas confondre avec Shams (en arabe : al-šams,  « le soleil »)

Voir aussi 
 Shams, association tunisienne.